Albeck kan syfta på

Albeck (Kärnten), en kommun i den österrikiska delstaten Kärnten
Slottet Albeck, ett slott i den österrikiska delstaten Kärnten

Freddy Albeck, dansk sångare och skådespelare
Else Albeck, dansk skådespelare
Gustav Albeck, dansk litteraturhistoriker

Danska efternamn